Cinch può riferirsi a:

Tecnologia
 Connettore Cinch – connettore RCA chiamato anche connettore Cinch

Gioco
 Cinch – un gioco di carte americano di All Fours

Equitazione
 Cinch – in lingua inglese la sottopancia per cavalli